Фа́усто Папе́тти (; 28 января 1923 — 15 июня 1999) — итальянский альтовый саксофонист родом из провинции Ломбардия.

Папетти был на вершине славы в 1960—1970 годах, и почти каждый его новый альбом достигал вершин хит-парадов. Его сборники выпускались даже на латиноамериканском рынке. В 1970 году, на пике своей популярности, он выпускал по два альбома в год. Самым продаваемым из них стал 20-й альбом, который был впервые выпущен в 1975 году. Тогда же, в 1970-е годы, у него появилось много последователей и даже имитаторов, например, Джонни Сакс и Пьерджорджио Фарина. Умер Фаусто Папетти 15 июня 1999 года от сердечного приступа в Сан-Ремо.

Дискография

Альбомы (Винил 33 об/мин) 

 1960 —   Fausto Papetti Sax alto e ritmi (1a Raccolta) (Durium, ms AI 77042)
 1961 —   Fausto Papetti Sax alto e ritmi — Serie Ballabili n° 2 (2a Raccolta) (Durium, ms AI 77054)
 1962 —   3a Raccolta (Durium, ms AI 77062)
 1963 —   4a Raccolta (Durium, ms AI 77078)
 1964 —   5a Raccolta (Durium, ms AI 77087)
 1965 —   6a Raccolta (Durium, ms AI 77110)
 1966 —   7a Raccolta: i motivi dei film (Durium, ms AI 77150)
 1967 —   8a Raccolta (Durium, ms AI 77189)
 1968 —   9a Raccolta (Durium, ms AI 77210)
 1969 — 10a Raccolta (Durium, ms AI 77237)
 1970 — 11a Raccolta (Durium, ms AI 77261)
 1971 — 12a Raccolta (Durium, ms AI 77284)
 1971 — 13a Raccolta: the best of Fausto Papetti sax (Durium, ms AI 77293)
 1972 — 14a Raccolta (Durium, ms AI 77300)
 1972 — 15a Raccolta: il disco d’oro di Fausto Papetti (Durium, ms AI 77310)
 1973 — 16a Raccolta (Durium, ms AI 77324)
 1973 — 17a Raccolta (Durium, ms AI 77335)
 1974 — 18a Raccolta (Durium, ms AI 77342)
 1974 — 19a Raccolta (Durium, ms AI 77355)
 1975 — 20a Raccolta (Durium, ms AI 77363)
 1975 — 21a Raccolta (Durium, ms AI 77371)
 1976 — 22a Raccolta (Durium, ms AI 77380)
 1976 — 23a Raccolta (Durium, ms AI 77383)
 1977 — 24a Raccolta (Durium, ms AI 77386)
 1977 — 25a Raccolta (Durium, ms AI 77390)
 1978 — 26a Raccolta (Durium, ms AI 77397)
 1978 — 27a Raccolta (Durium, ms AI 77401)
 1979 — 28a Raccolta (Durium, ms AI 77405)
 1979 — 29a Raccolta (Durium, ms AI 77406)
 1980 — 30a Raccolta (Durium, ms AI 77414)
 1980 — 31a Raccolta (Durium, ms AI 77418)
 1981 — 32a Raccolta (Durium, ms AI 77420)
 1981 — 33a Raccolta (Durium, ms AI 77425)
 1982 — 34a Raccolta — Primo amore (Durium, ms AI 77428)
 1982 — 35a Raccolta (Durium, ms AI 77431)
 1983 — 36a Raccolta (Durium, ms AI 77433)
 1983 — 37a Raccolta — Non stop (Durium, ms AI 77437)
 1984 — 38a Raccolta (Durium, ms AI 77440)
 1984 — 39a Raccolta — Sax Idea (Durium, ms AI 77445)
 1985 — 40a Raccolta — Fausto Papetti oggi (CBS,26771)
 1986 — 41a Raccolta — Sanremo '86 (CBS)
 1986 — 42a Raccolta — Fausto Papetti oggi vol. 2 (CBS)
 1987 — 43a Raccolta — Sanremo '87 (CBS)
 1988 — 44a Raccolta — Fausto Papetti oggi vol. 3 (CBS)
 1988 — 45a Raccolta — Sanremo '88 (CBS)
 1988 — 46a Raccolta — Fausto Papetti oggi vol. 4 (CBS)
 1989 — 47a Raccolta — Musica nell’aria (Fonit Cetra)
 1990 — 48a Raccolta (Fonit Cetra)
 1991 — 49a Raccolta — Amore (Fonit Cetra)
 1997 — 50a Raccolta (Dig It)

EP 

 1961 — Sax alto e ritmi (Durium, ep M 3221; con i brani Mare incantato/Scandalo al sole/Till/Morgen)

Синглы (Винил 45 об/мин) 

 1959 — Estate violenta/Mio impossibile amore (Durium, Ld A 6731)
 1959 — Till/Mare incantato (Durium, Ld A 6793)
 1959 — Scandalo al sole/Morgen (Durium, Ld A 6795)
 1960 — Cheek to cheek cha cha cha/Ebb tide (Durium, Ld A 6863)
 1960 — Nessuno al mondo/Too much tequila (Durium, Ld A 6902)
 1960 — Words/Bonheur (Durium, Ld A 6903)
 1960 — What a sky/Noi due sconosciuti (Durium, Ld A 6955)
 1961 — Legata a un granello di sabbia/Tu che mi hai preso il cuor(Durium, Ld A 7057)
 1961 — The blob/Vento caldo (Durium, Ld A 7073)
 1961 — Torna a settembre/Kon tiki (Durium, Ld A 7119)
 1961 — La novia/Fantasy in slow (Durium, Ld A 7120)
 1961 — Midnight twist/Twist twist (Durium, Ld A 7128)
 1961 — Wheels/Controluce (Durium, Ld A 7129)
 1961 — Canto d'amore indiano/Flamingo (Durium, Ld A 7130)
 1962 — Midnight twist/Torna a settembre (Durium, Ld A 7147)
 1962 — Amado mio/Perfidia (Durium, Ld A 7147)
 1962 — Tuff/Stranger on the shore (E' lei) (Durium, Ld A 7198)
 1962 — The madison/Canadian madison (Durium, Ld A 7212)
 1962 — Cercami/La vela bianca (Durium, Ld A 7217)
 1962 — Together/Temptation (Durium, Ld A 7254)
 1962 — September in the rain/Star dust (Durium, Ld A 7255)
 1963 — Ricorda/Finirà così (Durium, Ld A 7284)
 1963 — Quando ritornerà da me/Lawrence of Arabia (Durium, Ld A 7285)
 1963 — Broken date/Sherry (Durium, Ld A 7302)
 17 giugno 1963 — Sole spento/Sapore di miele (Durium, Ld A 7303)
 1963 — 55 giorni a Pechino/Te amo te amo te amo (Durium, Ld A 7318)
 1963 — Lisa/Pa-ba — canta Jimmy Roty — (Durium, Ld A 7330)
 1963 — Roma nun fa' la stupida stasera/Ciumachella de Trastevere (Durium, Ld A 7338)
 1963 — Maria Elena/Non papà (Durium, Ld A 7339)
 1964 — L'amore va/Un'altra volta (Durium, Ld A 7365)
 1964 — Hello, Dolly!/Riflessi nell'acqua (Durium, Ld A 7376)
 1964 — Mare d'estate/Washington square (Durium, Ld A 7377)
 26 ottobre 1964 — Angelita di Anzio/In ginocchio da te (Durium, Ld A 7391)
 1965 — Danny boy/Summertime (Durium, Ld A 7440)
 1966 — Se è vero amore/Castelli di sabbia (Durium, Ld A 7477)
 16 ottobre 1967 — Ode to Billie Joe/San Francisco (Durium, Ld A 7536)
 1969 — Chloe/Manha de carnaval (Durium, Ld A 7615)
 4 giugno 1969 — Time is tight/First of may (Durium, Ld A 7635)
 1969 — No escape/Sweet charity (Durium, Ld A 7666)
 1970 — Wight is Wight/Sympathy (Durium, Ld A 7682)

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт 

Саксофонисты Италии